Касе́вич — фамилия:

 Касевич, Вадим Борисович (род. 1941) — советский филолог.
 Касевич, Марк — американский физик, профессор Стэнфордского университета.

Примечания